

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 11, w tym 6 podstawowych
 Jadwisin – część miasta Błonie
 Jadwisin – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. złotoryjskim, w gminie Zagrodno 
 Jadwisin – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Łuków 
 Jadwisin – kolonia w woj. lubelskim, w pow. świdnickim, w gminie Piaski 
 Jadwisin – część wsi Kłódno w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Wartkowice
 Jadwisin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. legionowskim, w gminie Serock
 Jadwisin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Sabnie 
 Jadwisin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Strachówka
 Jadwisin – część wsi Balice w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Gnojno
 Jadwisin – kolonia wsi Podlesie w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Tuczępy
 Jadwisin – część wsi Cieszkowy w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Czarnocin

Inne 
 Jadwisin – osiedle miasta Warszawa